Selvapiana steht für:

 Selvapiana TI, zerfallende Siedlung im Kanton Tessin
 Selvapiana, Ortsteil der Gemeinde Rufina (Toskana), Metropolitanstadt Florenz, Region Toskana, Italien